Het woord vitriool vind zijn oorsprong in het frans vitriol  en in het middeleeuws latijn vitriolum. Het is een verkleiningsvorm van vitrum (vgl. vitreus [glas, kristal]), zo genoemd vanwege de gelijkenis van de zouten van zwavelzuur met glas.

 Zwavelzuur, een anorganisch zuur
 Sulfaathoudende mineralen